Rans ist der Name 

folgender geographischer Objekte:
 Rans (Jura), Gemeinde im Département Jura, Frankreich
 Rans (Penafiel), Gemeinde im Kreis Penafiel, Portugal
 Rans (Gemeinde Aldrans), Ortsteil von Aldrans, Tirol
 Rans (Gemeinde Sevelen), Weiler von Sevelen SG, Kanton St. Gallen, Schweiz

folgender Unternehmen:
 Rans Designs, US-amerikanischer Hersteller von Flugzeugbausätzen

RANS steht als Abkürzung für:
 Reynolds-Averaged-Navier-Stokes equations, siehe Reynolds-Gleichungen

RANS